Anton Eduard van Arkel (scheikundige) (1893-1976), Nederlands hoogleraar scheikunde
 Anton Eduard van Arkel (1876–1966), Nederlands burgemeester van onder andere Ruurlo
 Anton Eduard van Arkel (1909-1996), Nederlands burgemeester van Vorden